Ди́бра () — область на северо-востоке Албании. Административный центр — город Пешкопия.

Административное деление 
До административно-территориальной реформы 2015 года в состав области входили 3 округа:

Население 137 047 чел. (2011), площадь 2586 км².

Граничит с областями:
 Кукес на севере
 Эльбасан на юге
 Тирана на юго-западе
 Дуррес на западе
 Лежа на северо-западе

Примечания

Источники 
 Counties of Albania 

Области Албании